Plaats in Indonesië
 Cahaya Mas (Mesuji Makmur), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir van de provincie Zuid-Sumatra
 Cahaya Mas (Sungkai Barat), een plaats in het regentschap Lampung Utara (Noord-Lampung) van de provincie Lampung, Sumatra